

Бардвелл — місто, штат Кентуккі
 Бардвелл — місто, штат Техас